Desa Kalipancur kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kalipancur (administrativ by i Indonesien, lat -6,99, long 109,56), Jawa Tengah, 
 Desa Kalipancur (administrativ by i Indonesien, lat -7,04, long 109,84), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar